Peszandrosz, két görög költő neve
 Peszandrosz, trójai harcos az Iliaszban
 Peszandrosz, mürmidón harcos az Iliaszban
 Peszandrosz, Pénelopé egyik kérője
 Peszandrosz, athéni politikus
 Peszandrosz, spártai hadvezér

hasonló névvel:
 Peiszandrosz, rodoszi költő
 Peiszandrosz, kisázsiai költő